Серена Уильямс — победительница турнира.

Чемпионка двух последних лет — Дженнифер Каприати — защищала свой титул, однако в первом же раунде проиграла Марлен Вайнгартнер.

Посев 

 ' Серена Уильямс (Титул)
  Винус Уильямс (Финал)
  Дженнифер Каприати (Первый раунд)
  Ким Клейстерс (Полуфинал)
  Жюстин Энен-Арденн (Полуфинал)
  Моника Селеш (Второй раунд)
  Даниэла Гантухова (Четвертьфинал)
  Анастасия Мыскина (Четвертьфинал)
  Линдсей Дэвенпорт (Четвёртый раунд)
  Чанда Рубин (Четвёртый раунд)
  Магдалена Малеева (Третий раунд)
  Патти Шнидер (Четвёртый раунд)
  Сильвия Фарина-Элия (Второй раунд)
  Анна Смашнова-Пистолези (Третий раунд)
  Александра Стивенсон (Второй раунд)
  Натали Деши (Третий раунд)
  Елена Дементьева (Первый раунд)
  Элени Данилиду (Четвёртый раунд)
  Аманда Кётцер (Четвёртый раунд)
  Елена Бовина (Четвёртый раунд)
  Ай Сугияма (Второй раунд)
  Анна Кремер (Второй раунд)
  Паола Суарес (Третий раунд)
  Татьяна Панова (Третий раунд)
  Меган Шонесси (Четвертьфинал)
  Тамарин Танасугарн (Третий раунд)
  Лиза Реймонд (Второй раунд)
  Клариса Фернандес (Третий раунд)
  Ива Майоли (Первый раунд)
  Жанетта Гусарова (Второй раунд)
  Кончита Мартинес (Первый раунд)
  Катарина Среботник (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые